Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Orodreth – elf, Calaquende
 Orodreth – człowiek, 16. rządzący namiestnik Gondoru